Александр Кожухов:
 Кожухов, Александр Борисович (1942—2008) — советский гандболист.
 Кожухов, Александр Валентинович (1965—1996) — советский и узбекистанский футболист.
 Кожухов, Александр Николаевич (род. 1955) — советский и российский футбольный судья.